Joe Hill kan syfta på följande:

Personer 
 Joe Hill, svensk-amerikansk fackföreningsaktivist och sångare, avrättad i USA 1915
 Joe Hill (författare), amerikanske skräckfilmsförfattare

Övrigt 
 Joe Hill (film), svensk draamafilm från 1971